Борис Николаевич Козубский (; 4 марта 1886, Житомир — 17 февраля 1953, Мордовия) — украинский общественный и политический деятель, адвокат, журналист.

Биография 
Обучался в Острожской мужской гимназии на Волыни, затем на юридических факультетах Киевского Императорского университета св. Владимира и Харьковского университета.

Затем трудился помощником присяжного поверенного у идеолога и лидера националистического украинского движения конца XIX — начала XX века М. И. Михновского. В 1905 г. вступил в члены Украинской социал-демократической рабочей партии.

Сотрудничал с редактором еженедельника «Слово» Симоном Петлюрой.

С 1916 проживал в Киеве. В 1917 — член Центральной рады Украинской народной республики от кременецкого уезда, председатель городской думы г. Кременец.

После оккупации города был интернирован поляками в лагерь Домбье (1919—1920).

С 1920 — председатель местного филиала «Просвиты» (рус. «Просвещения»). Занимался организацией украинского кооперативного движения в районе Кременца.

С 1922 г. избирался послом (депутатом) польского сейма. Был членом Украинского парламентского клуба, Украинского национально-демократического объединения. Подвергался преследованиям польскими властями. В 1939 был заключëн в концлагерь Береза Картузская.

Со вступлением во Львов гитлеровских войск в июле 1941 был избран членом провозглашенной Украинской национальной рады. После ареста немцами лидеров самопровозглашённого украинского правительства, во время оккупации работал юрисконсультом в Кременце.

В 1944 переехал и работал во Львове корректором в редакции газеты «Вільна Україна», юрисконсультом.

В августе 1948 был арестован органами МВД УССР и приговорен к 25 годам заключения.

Умер в лагере в Мордовии.

Память 
 Именем Б. Н. Козубского названа одна из улиц Кременца. Там же ему установлена мемориальная доска.

Литература 
 Стецько Я. 30 июня 1941. Торонто, 1967;
 Украинская Центральная Рада: Документы и материалы, т. 1-2. К., 1996—1997;
 Бачинский М., Черняховский Г. Козубский Борис Николаевич. В книге: Украинская журналистика в именах, вып. 7. Львов, 2000

Ссылки 
 Від батька до сина — шляхетна родина.

Общественные деятели Украины
Члены Украинской центральной рады
Депутаты Сейма Польши
Персоналии:Кременец
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Адвокаты Украины
Политики Украины
Адвокаты по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Адвокаты Российской империи
Репрессированные в СССР
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Умершие в местах лишения свободы
Заключённые концлагеря в Берёзе-Картузской